Urodon kan syfta på:

 Urodon (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Urodon (växter) – ett släkte av växter